Rukia est un genre d'oiseaux de la famille de Zosteropidae.
 Rukia Kuchiki est un membre du Gotei 13 dans le manga Bleach.